Boudou steht für:

 Boudou , französische Gemeinde im Département Tarn-et-Garonne
 Boudou (Togo), Gemeinde in Togo

Boudou ist der Familienname folgender Personen:

 Amado Boudou (* 1963), argentinischer Geschäftsmann und Wirtschaftsminister